Jean-Pierre Robert peut faire référence à :
 Jean-Pierre Robert (1956-), contrebassiste français ;
 Jean-Pierre Robert (1957-), footballeur français ;
 Jean-Pierre Robert, auteur-compositeur-interprète franco-suisse.